Сементковский () — польская фамилия. Известные носители:

 Семёнтковский, Лукаш (1876—1944) — польский социалистический активист и криминальный авторитет; участник антифашистского подполья.
 Сементковский, Ростислав Иванович (1846—1918) — русский писатель.
 Сементковский, Томаш Ян (1786—1830) — польский военный деятель, бригадный генерал.